Siebener oder 7er steht für:

 Feldgeschworene (auch Untergänger), Ehrenamt zur Regelung und Bestimmung von Grundstücksgrenzen 
 Siebener-Denkmal in Stuttgart 
 Siebener-Rugby, Sportart
 Siebener-Syndrom, medizinischer Begriff
 BMW 7er

Siehe auch:
 Siebener-Schiiten
 Siebenerausschuss